Zur ist der Name bzw. Familienname folgender Personen:
 Zur (Bibel), drei Personen im Alten Testament

 Britta Zur (* 1980), deutsche Juristin
 Dan Zur († 2012), israelischer Architekt
 Georg Zur (1930–2019), deutscher Geistlicher, Erzbischof und Apostolischer Nuntius (2002–2005) in Österreich
 Inon Zur (* 1965), israelischer Film- und Computerspiel-Komponist
 Ja’akov Zur (* 1937), israelischer Politiker und Minister
 Krisztina Fazekas-Zur (* 1980), ungarisch-amerikanische Kanusportlerin 
 Rami Zur (* 1977), US-amerikanischer Kanute
 Se’ew Zur (1911–1994), israelischer Politiker
 Yaakov Zur (1924–2013), israelischer Historiker und Hochschullehrer 

ZUR steht für:
 Zeitschrift für Umweltrecht, juristische Fachzeitschrift

Żur steht für:
 Żur, Sauermehl- oder Sauerteigsuppe

Žur steht für:
 Zhur, Ortschaft in der Gemeinde Prizren, Bezirk Prizren, Kosovo

Siehe auch:
 Tzur
 Tsur

ZUR